PHP har flere betydninger:

 PHP Hypertext Preprocessor eller Personal Home Page Tools – et open source programmeringssprog
 PHP-Fusion – et PHP/MySQL-baseret CMS
 Penultimate Hop Popping – en funktion for nogle routere i et MPLS computer-netværk